Strawn kan syfta på:

 Strawn, Illinois
 Strawn, Texas